Прахова () је округ у републици Румунији, у њеном средишњем делу. Управно средиште округа је град Плојешти, а битан град је и Кимпина. У северном делу округа налази се и Синаја, најпознатији румунски зимски центар. Остали значајни градови у округу су Бајкој, Бреаза, Мизил, Валенији де Мунте, Урлаци, Буштени, Комарник, Болдешти-Скајени.

Округ Прахова је један од најразвијених и најгушће насељених у земљи, а разлог томе су значајна налазишта нафте и, с тим у вези, развијена петрохемијска индустрија. Ту се налази и најпознатије зимско туристичко одредиште Румуније, Синаја.

Положај 

Округ Прахова је унутардржавни округ у Румунији. Граничи се са следећим окрузима:
 ка северу: Брашов (округ)
 ка истоку: Бузау (округ)
 ка југоистоку: Јаломица (округ)
 ка југу: Илфов (округ)
 ка западу: Дамбовица (округ)

Природни услови 
Округ Прахова је у Влашкој и то у њеној ужој покрајини Мунтенији. Округ обухвата ток истоимене реке Прахова (по којој је округ и назван). Округ у северној трећини има потпуно планински карактер (Карпати), у средишњем делу је богато и густо насељено подгорје, да би на југу округ прешао у Влашку низију.

Становништво 
Прахова спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. Румуни чине близу 98% окружног становништва, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 www.cjph.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка